Jalilvand ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Jalilvand, iranischer Filmproduzent
 Vahid Jalilvand (* 1976), iranischer Filmemacher und Schauspieler